Maresch ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Anton Maresch (* 1991), österreichischer Basketballspieler
 Christine Neugebauer-Maresch (* 1956), österreichische Prähistorikerin
 Franz Maresch (* 1972), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Harald Maresch (1916–1986), austroamerikanischer Schauspieler
 Hubert Maresch (1874–1955), österreichischer Baumeister und Architekt
 Johann Heinrich Ludwig Maresch (1801–1864), preußischer Generalmajor
 Johann Maresch (1806–1879), böhmischer Pädagoge 
 Jürgen Maresch (* 1966), deutscher Politiker (Die Linke)
 Klaus Maresch (* 1951), deutscher Papyrologe
 Otto Maresch (1886–1945), österreichischer Jurist, Dozent und Person des österreichischen Konsumgenossenschaftswesens
 Robert Maresch (1903–1989), deutscher Politiker (GB/BHE, GDP, SPD), MdL Baden-Württemberg
 Rüdiger Maresch (* 1952), österreichischer Politiker (Grüne)

 Simone Maresch (Apollonia; * 1958), deutsche Autorin und Künstlerin
 Sven Maresch (* 1987), deutscher Judoka
 Wolfgang Maresch (1918–1990), österreichischer Gerichtsmediziner

Siehe auch 
 Mareš

Familienname
Deutscher Personenname